Изюм-Барвенковская наступательная операция — военная операция Красной Армии против немецких войск во время Великой Отечественной войны. Проводилась с 17 по 27 июля 1943 года войсками Юго-Западного фронта с целью сковывания донбасской группировки противника и недопущения переброски его войск в район Курской битвы.

Обстановка 
Генерал-лейтенант В. И. Чуйков отмечал, что :
 План Ставки Верховного Главнокомандования предусматривал, как только развернется Курская битва, переход в наступление нескольких соседствующих фронтов, чтобы гитлеровское командование не могло усилить войска на курском направлении.
Юго-Западный фронт должен был начать наступление на Барвенково; Южный фронт — из района Матвеев Курган на запад, на Сталино и далее на Мелитополь; Брянский фронт — на Орел; Западный фронт — на Карачев.
В такой обстановке немецкое командование лишалось всякой возможности маневрировать резервами.
 
Курская битва, разгоревшаяся в начале июля в районе Курска, потребовала от противоборствующих сторон максимального напряжения сил и средств. В условиях, когда каждое дополнительное соединение, брошенное в бой, могло решить ход сражения, советское командование решило провести наступление в Донбассе.

Замысел операции 

Согласно замыслу советского командования главный удар в направлении на Барвенково, Красноармейское из района Изюма должны были наносить своими смежными флангами 1-я и 8-я гвардейские армии. На вспомогательном направлении действовала 3-я гвардейская армия, которой предстояло ударить из района Привольное на Артёмовск. Подвижной группировке фронта ставилась задача войти в прорыв, нанести удар в направлении на Сталино и во взаимодействии с войсками Южного фронта (Миусская операция) окружить донбасскую группировку противника.

В ходе операции советским войскам предстояло преодолеть хорошо организованную оборону, проходившую по правому крутому берегу Северского Донца и состоящую из 2-3 полос. Высоты и населённые пункты в глубине обороны были превращены в узлы сопротивления.

Состав и силы сторон

СССР 
Юго-Западный фронт:
 1-я гвардейская армия (генерал-полковник В. И. Кузнецов)
 3-я гвардейская армия (генерал-майор артиллерии Г. И. Хетагуров)
 8-я гвардейская армия (генерал-полковник В. И. Чуйков)
 12-я армия (генерал-майор А. И. Данилов)
 23-й танковый корпус (генерал-лейтенант танковых войск Е. Г. Пушкин)
 1-й гвардейский механизированный корпус (генерал-лейтенант И. Н. Руссиянов)
 17-я воздушная армия (генерал-лейтенант авиации В. А. Судец)

Германия 
Часть сил группы армий «Юг» (генерал-фельдмаршал Э. Манштейн):
 1-я танковая армия (генерал-полковник Э. Макензен) в составе:
 57-й танковый корпус
 40-й танковый корпус
 30-й армейский корпус
 оперативная группа «Кемпф»

Ход боевых действий 
На рассвете 17 июля советские войска начали артиллерийскую и авиационную подготовку. 90 минут артиллерия вела огонь по немецким позициям и в 6-50 стрелковые части начали форсирование Северского Донца. В течение первого дня операции войска 1-й и 8-й гвардейских армий форсировали реку и захватили несколько плацдармов на его правом берегу. К концу дня им удалось продвинуться вглубь немецкой обороны до 5 км. Дальнейшее продвижение советских дивизий было остановлено сильным сопротивлением и непрерывными контратаками обороняющихся. Последовавшая на следующий день попытка увеличить мощь наступающих войск путём ввода в бой подвижных корпусов успеха не принесла. К тому времени и немецкое командование подтянуло из оперативного резерва три танковых дивизии (17-ю, 23-ю и дивизию СС «Викинг»). Все попытки завершить прорыв тактической зоны немецкой обороны были отбиты. Развернулась борьба за расширение и объединение захваченных плацдармов. За 10 дней непрерывных боёв размер захваченной территории достиг около 30 км по фронту и 10-12 км в глубину.

3-я гвардейская армия на своём направлении успеха не имела.

Участники Изюм-Барвенковской наступательной операции

Потери

Германия 
Нет данных.

СССР 
Потери советских войск в ходе наступления составили 38 690 человек, из них безвозвратные — 10 310 человек.

Результаты операции 
В результате операции советским войскам не удалось решить поставленные задачи. Тем не менее, форсировав Северский Донец и захватив крупный плацдарм на его правом берегу, они сковали силы противника, оказав тем самым существенную помощь войскам Воронежского фронта в обороне на южном фасе Курской дуги. Кроме того, чтобы парировать удар Красной Армии, командование вермахта перебросило в район Донбасса из-под Харькова 5 танковых и из-под Орла одну моторизованную дивизии, что облегчило переход в контрнаступление войскам Воронежского и Степного фронтов.

Примечания

Литература 
 Чуйков В. И. Гвардейцы Сталинграда идут на запад. — М.: Советская Россия, 1972.
 Чуйков В. И. От Сталинграда до Берлина. — М.: Сов. Россия, 1985.
 Дедов В. Н. (составитель) Святогорский плацдарм 1941—1943 Документы и свидетельства участников боев). — Донецк.
 Хоффман Т. «Викинги» Гитлера. Эсэсовский интернационал / Теодор Хоффман; пер. с нем. Ю. Бема. М. : Яуза..пресс, 2011

Источники и ссылки 
 Изюм-Барвенковская наступательная операция на сайте «Боевые действия Красной армии в ВОВ»

Операции в Великой Отечественной войне
Сражения по алфавиту
Сражения Германии
Июль 1943 года
Конфликты 1943 года